Abschlussarbeit steht für:
 Abschlussprüfung (Berufsausbildung)
 Vertiefungsarbeit, Abschlussarbeit an Schweizer Berufsschulen
 Gesellenstück, Abschlussarbeit bei der Gesellenprüfung
 Meisterstück, Abschlussarbeit bei der Meisterprüfung
 Bachelorarbeit
 Diplomarbeit
 Lizenziatsarbeit
 Masterarbeit
 Magisterarbeit
 Dissertation, Doktorarbeit, Thesis doctoral